Джа́стин Ме́лдал-Джо́нсен (, ) — американский музыкант, более известный по свой работе с Беком и американской группой Nine Inch Nails.

Карьера 
Мелдал-Джонсен вырос на музыке, которые слушали его родители. В 12 лет он получил свою первую бас-гитару. После средней школы он работал уборщиком в ночную смену в студии «Cherokee Recording Studios» в Лос-Анджелесе. Там он познакомился с Джином Симмонсом, Лу Ридом и Дэвидом Кэмпбеллом. В 17 лет Джастин начал работать ассистентом Кэмпбелла, который в свою очередь представил Мелдал-Джонсена своему сыну, Беку. Вместе они начали долгосрочную карьеру — Джастин стал басистом и музыкальным руководителем группы Бека на протяжении одного десятилетия.

Мелдал-Джонсен записывал партии бас-гитары для различных артистов: Air, Garbage, Dixie Chicks, Тори Эймос. В 2016 году участвовал в записи альбома Paramore «After Laughter», являясь также его продюсером. Также он является соавтором нескольких песен Мэйси Грэй, и работал музыкальным руководителем коллектива Gnarls Barkley — подбирал музыкантов для их первых концертных выступлений в США в 2006-м. В данный момент Джастин играет на бас-гитаре в американской группе Nine Inch Nails и работает продюсером альбома Division Day, группы из Лос-Анджелеса.

Его собственные работы можно услышать на саундтреке к фильму «Информаторы».

Музыкальное оборудование 
Джастин является владельцем множества бас-гитар, гитар, примочек и усилителей, которые он использует для достижения различного звучания.

Бас-гитары 

 Fender 1967 Coronado Bass, wildwood green
 Fender 1975 Jazz Bass Reissue, black/maple
 Fender 1964 Jazz Bass Custom Shop Reissue
 Fender Mustang, Olympic white/rosewood
 Fender American Standard Precision, black/maple
 Fender 1975 Precision, root beer brown/maple
 Fender 50th Anniversary Precision Reissue
 Fender 1951 Precision Reissue
 Fender Jaguar Basses, P/J pickups and J/J pickups
 Fender Geddy Lee Jazz Basses
 Gibson 1974 Ripper, natural/maple
 Gibson Thunderbird, natural
 Gibson Thunderbird, pelham blue
 Gibson Thunderbird, natural sunburst
 Gibson 1979 RD Artist, natural/maple
 Gibson 1986 20/20, silver
 Guild Ashbory
 Guild B30E acoustic bass guitar, natural
 Guild Starfire, transparent red
 Guild Starfire, natural

 Guild JS100 1971, transparent brown
 Guild M-85 1973, transparent brown
 Hofner Club hollowbody, sunburst
 King Double Bass
 Lakland Duck Dunn Signature, three-tone
 Lakland Hollowbody, sherwood green
 Ovation 1977 Magnum II, transparent brown
 Rickenbacker 4003, fireglo
 Roland G-77 Synth Bass, with a Guyatone MD-2 Delay taped to it
 Roland G-77 Synth Bass
 Fretless Schecter Traditional J-style,
 Schecter Hellcat 8-string, black
 Schecter Hellcat 4-string, metallic blue
 Steinberger 1983 L2, black
 Wal Pro 1979 IIE, natural
 Wal Mark 1 Custom, African shedua
 Wal Mark I Custom, olive ash
 Yamaha BB414, Black w/ Black pickguard
 Yamaha BB3000, wine red burst

Примочки 

 Big John Granny Puker
 BOSS MT-2 Metal Zone
 BOSS OC-2 Octave
 BOSS TU-2 Tuner
 Crowther Audio Prunes and Custard
 Devi Ever Bit Mangler
 EBS UniChorus
 EBS DynaVerb Reverb
 EBS BassIQ Analog Envelope Filter
 EBS MultiComp Compressor
 EBS MultiDrive Overdrive
 EBS MetalDrive Distortion
 EBS OctaBass Octave Divider
 EBS Stanley Clarke Signature Wah-Wah/Volume
 EBS Tremolo
 EBS Valve Drive «Class A» Tube Preamp/Overdrive
 EBS Wah-Wah/Volume
 Electro-Harmonix Bassballs
 Electro-Harmonix English Muff’n
 Guyatone MD-2 Delay
 Guyatone MD-3 Delay
 Guyatone PS-2 Phaser
 Guyatone PS-3 Phaser

 Guyatone Ultron Autowah
 Line 6 DL4 Delay
 Malekko B:Assmaster
 Moog Moogerfooger MF-101 Low Pass Filter
 Moog Moogerfooger MF-102 Ring Modulator
 Moog Moogerfooger MF-105B Bass MuRF
 Prescription Electronics Depth Charge
 Radial Tonebone Bassbone
 Tech 21 SansAmp GT-2 Distortion
 Tech 21 SansAmp VT Bass
 Tronographic Rusty Box — Bass Preamplifier
 Zvex Woolly Mammoth Fuzz

Усилители 

 Aguilar DB750 & DB751 Heads
 Aguilar DB810 & 412 cabinets
 Ampeg SVT-4PRO head
 Ampeg SVT-410HLF cabinet
 Ampeg SVT-18E cabinet
 Ampeg B-15R flip-top tube combo
 Ampeg B100R solid-state combo
 Ampeg SVT tube head
 Ampeg SVT-810 cabinet

 Aguilar GS 112 cabinet
 Mesa/Boogie Walkabout amplifier
 Mesa/Boogie 1x15 cabinet
 SWR Redhead combo
 Marshall JTM-45 head
 Fender ToneMaster 2X12 cabinet

Гитары 

 Fender Jaguar
 Fender Jazzmaster

 Gibson Les Paul Junior Double Cut
 Gibson Joan Jett Signature Melody Maker

Синтезаторы 

 Dave Smith Instruments Prophet '08

 Moog Little Phatty Stage II

Избранная дискография 
 1993 Circle of Power — Circle of Power
 1995 Medicine — Her Highness
 1995 Electric Company — Live In Concert
 1996 Billy White Acre — Billy’s not Bitter
 1996 Тори Эймос — Hey Jupiter
 1996 Manowar — Louder Than Hell
 1996 Pet — Pet
 1996 The Elastic Purejoy — The Clutter of Pop
 1997 Бек — Electric Music and the Summer People
 1997 Бек — The Little Drum Machine Boy
 1997 Moby — That's When I Reach for My Revolver
 1998 Air — Moon Safari
 1998 Barbie, Christe and Teresa — Beyond Pink
 1998 Тори Эймос — From the Choirgirl Hotel
 1998 Amnesia — Lingus
 1998 Бек — Mutations
 1998 Electric Company — Studio City
 1999 Blinker the Star — August Everywhere
 1999 Бек — Mixed Bizness
 1999 Бек — Sin City - A Tribute to Gram Parsons
 1999 Бек — More Oar - A Tribute to Skip Spence
 1999 Jamiroquai — Black Capricorn Day
 1999 Jude — No One is Really Beautiful
 2000 Бек — Farm Aid: Keep America Growing, Vol. 1
 2000 Бек — Midnite Vultures
 2000 On — Shifting Skin
 2000 Ike Riley — Salesmen and Racists
 2001 Тори Эймос — Strange Little Girls
 2001 Air — 10 000 Hz Legend
 2001 Big Sir — Now That's What I Call Big Sir
 2002 Тори Эймос — Scarlet's Walk
 2002 Марианна Фейтфулл — Kissin' Time
 2002 Mark Eitzel — Music for Courage and Confidence
 2002 Бек — Sea Change
 2002 Ladytron — Light and Magic
 2002 Brad Mehldau — Largo
 2002 Mark Eitzel — Music for Courage and Confidence
 2002 Scapegoat Wax — SWAX
 2002 Linkin Park — My December
 2003 Нелли Фуртадо — Folklore
 2003 Тори Эймос — Tales Of A Librarian
 2003 Пит Йорн — Day I Forgot
 2003 Turin Brakes — Ether Song
 2003 Ima Robot — Ima Robot
 2003 Мэйси Грэй — The Trouble with Being Myself
 2003 The Mars Volta — De-loused in the Comatorium
 2003 Мишель Бранч — Hotel Paper
 2003 Charlotte Martin — In Parentheses EP
 2003 Lisa Marie Presley — To Whom It May Concern
 2003 Jessy Moss — Street Knuckles
 2004 Кортни Лав — America’s Sweetheart
 2005 Rob Thomas — Something To Be
 2004 Charlotte Martin — On Your Shore
 2004 Peter Walker — Landed
 2005 Nikka Costa — can'tneverdidnothin
 2005 Black Eyed Peas — Monkey Business
 2005 Garbage — Bleed Like Me
 2005 Бек — Guero
 2005 Джемма Хейз — The Roads Don't Love You
 2005 Tom McCrae — All Maps Welcome
 2005 Judd and Maggie — Subjects
 2005 Charlotte Martin — Veins EP
 2006 Toby Lightman — Bird on a Wire
 2006 Gran Bel Fisher — Full Moon Cigarette
 2006 Pink — I'm Not Dead
 2006 Бек — The Information
 2006 Dixie Chicks — Taking the Long Way
 2006 Mellisa McClelland — Thumbelinas One Night Stand
 2006 Ima Robot — Monument to the Masses
 2007 Мэйси Грэй — Big
 2007 They Might Be Giants — The Else
 2007 Storm Large — Ladylike Side One
 2007 Ken Andrews — Secrets Of The Lost Satellite
 2007 Эммилу Харрис — Songbird: Rare Tracks and Forgotten Gems
 2008 Бек — Odelay
 2008 Dido — Safe Trip Home
 2008 Goldfrapp — Seventh Tree
 2008 Daniel Martin Moore — Stray Age
 2008 Nine Inch Nails — The Slip
 2009 Christopher Young — Informers Soundtrack
 2009 Pink — P!nk Box
 2009 Division Day — Visitation
 2009 Cory Chisel — Death Won't Send a Letter
 2010 Шарлотта Генсбур — IRM
 2010 Sons of Sylvia — Revelation
 2010 Pete Francis — Movie We Are In
 2010 Сара Бареллис — Kaleidoscope Heart
 2010 Кид Рок — Born Free
 2010 Мэсси Грей — The Sellout
 2010 Adam Haworth Stevens — We Live on Cliffs
 2011 Various Artists — Запрещённый приём (саундтрек)
 2011 Cass McCombs — Wit's End
 2011 M83 — Hurry Up, We're Dreaming
 2012 Garbage — Not Your Kind of People 2012 Tegan and Sara — Heartthrob 2013 Classixx — Hanging Gardens 2013 Paramore — Paramore 2013 Crystal Fighters — Cave Rave 2014 Young the Giant — Mind over Matter''

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Джастин-Мелдал-Джонсен на Twitter
 Интервью, январь 2000
 Интервью, февраль 2004

Гитаристы по алфавиту
Гитаристы США
Бас-гитаристы США
Музыканты Nine Inch Nails